Der Dreiband-Weltcup 2007/3 war das dritte UMB/CEB-Weltcupturnier im 21. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 11. bis zum 17. Juni 2007 in dieser Disziplin des Karambolagebillards auf der griechischen Urlaubsinsel Korfu statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup Turnier auf Korfu.

Geschichte 
Ein an wenig Überraschungen geprägtes Weltcup-Turnier auf Korfu endete mit dem Sieg von Frédéric Caudron. Die ersten sechs Plätze belegten die ersten sechs der aktuellen Weltrangliste. Durch Platz drei festigte Torbjörn Blomdahl seine Führung in der Gesamt-Weltcupwertung 2007.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Auf Korfu wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste europäische Gruppenzweite Gerhard Kostistansky als Wildcardspieler der CEB für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien und der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Semih Saygıner
  Roland Forthomme
  Nikos Polychronopoulos
  Peter de Backer
  Marco Zanetti
  Jean Paul de Bruijn
  Martin Horn
  Kim Kyung-roul

Wildcardspieler:

1 × UMB:  Eddy Leppens
1 × CEB:  Gerhard Kostistansky
2 × ACBC:  Takao Miyashita,  Hwang Durk-hee
2 × CPB:  Luis Aveiga,  Javier Teran
2 × organisierender Verband:  Filipos Kasidokostas,  Kostas Papakonstantinou

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2007 3
Karambolageveranstaltung 2007
Billardturnier in Griechenland
Korfu
Sport (Kendriki Kerkyra ke Diapondia Nisia)
Sportveranstaltung in der Region Ionische Inseln